Никола́й Андре́евич Ме́льников (24 января 1948, Москва) — советский ватерполист, олимпийский чемпион. Заслуженный мастер спорта СССР (1975). Удостоен медали «Адмирал Горшков».

Окончил Московский государственный университет.

Женат. Дети: Игорь, Олег. Внуки: Мария Никита, Надежда.

Карьера 
На Олимпиаде в Мюнхене в составе сборной СССР завоевал золотую медаль. На Играх 1976 года команда заняла 8-е место.

На чемпионате мира выигрывал серебро и золото, в 1974 году стал вторым на чемпионате Европы. Чемпион Спартакиады народов СССР 1975 года.

Победитель Всемирных Универсиад 1970 и 1973.

Играл за «Буревестник» МГУ (Москва) и ЦСК ВМФ (Москва). Неоднократный чемпион СССР 1969—1978.

Примечания 

Ватерполисты СССР
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1972 года
Олимпийские чемпионы по водному поло
Олимпийские чемпионы от СССР
Выпускники МГУ